Усть-Шомушка — деревня в Тихвинском городском поселении Тихвинского района Ленинградской области.

История 
Деревня Усть Шомушка, состоящая из 32 крестьянских дворов, упоминается на карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года.

УСТЬ-ШОМУШКА — деревня Усть-Шомушкинского общества, прихода Знаменской Градской церкви. 
Крестьянских дворов — 46. Строений — 70, в том числе жилых — 51. Мелочная лавка.
Число жителей по семейным спискам 1879 г.: 111 м. п., 127 ж. п.; по приходским сведениям 1879 г.: 112 м. п., 129 ж. п.

Деревня административно относилась к Сугоровской волости 1-го земского участка 1-го стана Тихвинского уезда Новгородской губернии.

УСТЬШОМУШКА — деревня при реке Шомушка, число дворов — 52, число домов — 52, число жителей: 156 м. п., 180 ж. п.; Часовня. Мелочная лавка. Земская школа. (1910 год) 

Согласно карте Петроградской и Новгородской губерний 1913 года деревня Усть-Шомушка состояла из 35 дворов.

С 1917 по 1918 год деревня входила в состав Тихвинского уезда Новгородской губернии. 

С 1918 года, в составе Ольховской волости Тихвинского уезда Череповецкой губернии.

С 1924 года, в составе Пригородной волости.

С 1927 года, в составе Усть-Шомушского сельсовета Тихвинского района.

С 1928 года, в составе Ялгинского сельсовета. В 1928 году население деревни Усть-Шомушка составляло 287 человек.

По данным 1933 года деревня Усть-Шомушка входила в состав Ялгинского сельсовета Тихвинского района.

С 1954 года, в составе Лазаревичского района Тихвинского района. 

В 1958 году население деревни Усть-Шомушка составляло 73 человека.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Усть-Шомушка также входила в состав Лазаревичского сельсовета Тихвинского района с центром в деревне Стретилово.

В 1997 году в деревне Усть-Шомушка Лазаревичской волости проживали 25 человек, в 2002 году — 36 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Усть-Шомушка Тихвинского ГП проживали 32 человека, в 2010 году — 34.

География 
Деревня расположена в юго-западной части района на федеральной автодороге  (Вологда — Новая Ладога). 

Находится при впадении реки Нудокса в реку Шомушка (деревня расположена на правом берегу последней).

В 1 км к юго-западу в деревне Горелуха река Шомушка впадает в Тихвинку, по её устью и названа деревня.

Демография

Инфраструктура 
В центре деревни находится магазин из силикатного кирпича, он разделён между продуктовым магазином и кафе.

На левом берегу Шомушки находится садоводство.

Улицы 
Комарово, Ленинградская, Лесная, Луговой переулок, Нудокский переулок, Речная, Северная, Солнечный переулок.

Примечания 

Населённые пункты Тихвинского района